Idril Celebrindal is een personage uit de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien.

Zij is een elf en behoort tot de Noldor. Zij is mooi en blond. Ze heeft haar blonde haar van haar Vanya-moeder geërfd.

De naam Idril is een Sindarijnse vorm van het Quenya Itarillë of Itarildë, hetgeen in het Nederlands: sprankelende schittering betekent. Celebrindal betekent: Zilvervoetige.

Idril is de dochter van Turgon en Elenwë. Haar moeder Elenwë is bij de overtocht van de Helcaraxë omgekomen. Samen met Angrods zoon Orodreth en Curufins zoon Celebrimbor vormt ze de enige Noldor van de derde generatie die in ballingschap gegaan zijn.

Wanneer haar neef Maeglin, de zoon van Eöl de Donkere Elf en Aredhel, de zus van Turgon, in Gondolin terechtkomt, wordt hij verliefd op Idril. Zij wijst hem af omdat hij een duister karakter heeft en omdat hij haar neef is. De Elfen trouwen niet met zulke naaste familieleden.

Wanneer de Mens Tuor, de zoon van Huor aankomt in Gondolin wordt Idril verliefd op hem. Omdat Turgon Tuor liefheeft als zijn eigen zoon (zoals hij ook Huor had geaccepteerd vóór hem), stemde hij erin toe dat Tuor en Idril met elkaar trouwen. Zo kwam de tweede verbintenis tussen Mensen en Elfen tot stand, na die tussen Beren en Lúthien. Tuor en Idril kregen een zoon: Eärendil de Zeevaarder.

Na de val van Gondolin worden Idril en Tuor de leiders van de vluchtelingen bij de Havens van de Sirion, waar ook Elwing, de dochter van Dior Eluchíl, de zoon van Beren en Lúthien, gastvrij opgenomen wordt. Eärendil en Elwing trouwen met elkaar en krijgen twee kinderen: Elros en Elrond.

Als Tuor oud geworden is vertrekt hij met Idril in zijn schip naar Aman. De Elfen en de Dúnedain geloven dat ze in Valinor gearriveerd zijn ondanks het verbod van de Valar dat de Noldor in ballingschap of de Mensen Valinor betreden. Idril en Tuor, die tot de Elfen gerekend wordt, leven samen in Valinor.

Huis van Finwë 

Noldo
Vanya